Ievgueni Valerievitch Gladskikh - en russe :  (Evgenij Valer’evič Gladskih) et en anglais :  - (né le  à Magnitogorsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
En 1998, il débute avec l'équipe réserve du Metallourg Magnitogorsk dans la Pervaïa liga. Deux ans plus tard, il découvre la Superliga avec l'équipe première. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2001 dans la Ligue nationale de hockey par les Canucks de Vancouver en , en . Il remporte la Coupe Spengler 2005, la Superliga 2007 et la Coupe d'Europe des clubs champions 2008 avec le Metallourg Magnitogorsk.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga|| 16|| 3|| 3|| 6|| 6|| || || || || 
|-
| rowspan=2|1999-2000|| Metallourg Magnitogorsk || Superliga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga || 39|| 17|| 2|| 19|| 24|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 31|| 3|| 5|| 8|| 10|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 30|| 4|| 6|| 10|| 8|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 42|| 4|| 7|| 11|| 18|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2003-2004|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 47|| 13|| 13|| 26|| 22|| 14|| 3|| 1|| 4|| 10
|-
| rowspan=2|2004-2005|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 42|| 11|| 12|| 23|| 24|| 4|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga || 2|| 0|| 2|| 2|| 0|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 43|| 12|| 8|| 20|| 20|| 7|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2006-2007|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 47|| 5|| 9|| 14|| 16|| 13|| 2|| 4|| 6|| 6
|-
| 2007-2008|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 52|| 12|| 11|| 23|| 12|| 12|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| rowspan=2|2008-2009|| Avangard Omsk|| KHL|| 17|| 1|| 4|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Atlant Mytichtchi||  KHL|| 26|| 2|| 8|| 10|| 22|| 7|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2009-2010|| Metallourg Magnitogorsk||  KHL|| 37|| 4|| 6|| 10|| 14|| || || || || 
|-
|rowspan=3|2010-2011 ||Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 7|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || ||
|-
| HK Sarov || VHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 6|| || || || || 
|-
| Roubine Tioumen || VHL || 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
|2011-2012 || Donbass Donetsk || VHL || 37|| 1|| 2|| 3|| 12|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013 || HK Almaty || Kazakhstan || 50|| 9|| 16|| 25|| 24|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2013-2014 || HK Almaty || Kazakhstan || 13|| 2|| 5|| 7|| 4|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Magnitogorsk
Naissance en avril 1982
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Roubine Tioumen
Joueur du Donbass Donetsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Sarov